Andol ima več pomenov:

 Andol, naselje v Občini Ribnica
 Andol, znano zdravilo za raka dojk